Греция участвовала в конкурсе 10 раз, но только 3 раз смогла пробиться в финал. Дебют страны состоялся в первом конкурсе 1990 года.

Греция является одной из неудачных стран на конкурсе молодых музыкантов «Евровидения». За всю историю конкурса она побеждала 1 раз.

Участники 
Легенда
  Победитель
  Второе место
  Третье место
  Прошла в финал
  Не прошла в финал
  Не участвовала или была дисквалифицирована
  Несостоявшийся конкурс

Ссылки 
 Официальный сайт
 Информация о конкурсе на сайте ЕВС

Греция на «Евровидении»
Евровидение (конкурс молодых музыкантов)